Viti kan syfta på:

Geografi

Estland 
1 Viti, en by i Harku kommun i landskapet Harjumaa,

Fiji 
2 Fiji, självständig stat,

Kosovo 
5 Komuna e Vitisë, kommun, 
6 Vitina (kommunhuvudort),